

Cinema 
 Sapore di hamburger (Better Off Dead) – film del 1985 diretto da Savage Steve Holland

Musica 
 Better Off Dead – album dei Sodom del 1990
 Better Off Dead – singolo dei Wipers del 1978
 Better Off Dead – singolo dei The Sounds del 2011
 Better Off Dead – brano musicale di Elton John del 1975